Horvátország
Fabci falu Višnjan községben, Isztria megyében
Szlovénia
Fabci falu Ilirska Bistrica községben, Notranjsko-kraška régióban